Вячесла́в Алекса́ндрович Миха́йлов (род. , Дубовка, Волгоградская область) — советский и российский , кадровый работник партаппарата КПСС; специалист по истории КПСС; в постсоветское время специалист по проблематике национальных и федеративных отношений, , профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999). Лауреат Премии Президента Российской Федерации (2017).

Биография 
Окончил Львовский государственный университет (1961) и аспирантуру там же по кафедре истории КПСС (1966—1969, научный руководитель — профессор истории А. С. Зашкильняк).

В 1970 защитил кандидатскую диссертацию в Львовском университете по теме: «Деятельность партийных организаций западных областей Украины по интернациональному воспитанию населения».

В 1969—72 годах замсекретаря парткома Львовского государственного университета, в 1972 году работал старшим преподавателем кафедры истории КПСС Львовского университета.

С 1972 года на партработе: в 1972—78 годах заведующий отделом пропаганды и агитации Львовского обкома Компартии Украины (первым секретарём Львовского обкома партии с 1973 года был Виктор Добрик), в 1978—1984 годах инструктор отдела пропаганды ЦК КПСС, в 1984—1987 годах секретарь Луганского обкома Компартии Украины.

В 1983 году без отрыва от работы в ЦК КПСС защитил диссертацию в АОН при ЦК КПСС по специальности ВАК 07.00.01 «История КПСС» на тему: «Деятельность КПСС по формированию и углублению интернационалистского сознания трудящихся западных областей Украины (1939-1981 гг.)»

С 1987 года заведующий сектором теории наций и национальных отношений Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
В 1987—1991 годах сотрудник аппарата ЦК КПСС, завотделом ЦК КПСС по межнациональным отношениям.

В 1992 году заместитель председателя Исполкома Движения демократических реформ (председателем исполкома был Игорь Смирнов).

Представлял интересы КПСС во время слушания дела в Конституционном суде.

В 1992—1993 годах профессор кафедры политологии МГИМО МИД РФ.

С 1993 года на работе в Министерстве по делам национальностей РФ.
В 1995—2000 гг. министр РФ по делам национальностей и федеративным отношениям.
С мая 1998 года по май 1999 года первый заместитель Секретаря Совета безопасности РФ.

С 1998 года заведующий кафедрой национальных, федеративных и международных отношений РАГС.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (11 апреля 2008 года) — за большой вклад в отечественную науку и подготовку квалифицированных специалистов для государственной и муниципальной службы.
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден «Знак Почёта».
 Знак отличия «За безупречную службу» XХV лет (13 октября 1998 года) — за многолетнюю, плодотворную и безупречную государственную службу.
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (15 марта 1999 года) — за заслуги в научной деятельности.
 Премия Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2017 года (4 ноября 2017 года).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (4 мая 2018 года) — за заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов.
 Благодарность Президента Российской Федерации (25 ноября 2013 года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.
 Благодарность Президента Российской Федерации (13 апреля 2003 года) — за заслуги  в научной деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов.
 Благодарность Президента Российской Федерации (17 июля 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году.

Ссылки 
 Биографии: , 
 Интервью: ,

Примечания 

Родившиеся в Волгоградской области
Выпускники Львовского университета
Преподаватели Львовского университета
Сотрудники ИМЛ
Профессора МГИМО
Министры национальной политики Российской Федерации
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Заведующие отделами ЦК КПСС
Заслуженные деятели науки Российской Федерации
Преподаватели Российской академии государственной службы
Лауреаты премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации